

Пантелеєво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Пантелеєво — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Пантелеєво — присілок, Нікольський район, Вологодська область